Ophionereis dubia är en ormstjärneart som först beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842.  Ophionereis dubia ingår i släktet Ophionereis och familjen Ophionereididae. Utöver nominatformen finns också underarten O. d. amoyensis.

Källor 

Ormstjärnor
dubia